Oleni (Voeoksameer), een Russisch eiland in het Voeoksameer op de Karelische Landengte
 Oleni (Griekenland), een Grieks dorp en gemeente
 Oleni (Karazee), een Russisch eiland in de Karazee

Zie ook
 Joezjny Oleni,  een Russisch eiland in het Onegameer